

Anni
51 – anno del I secolo d.C.
51 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
51 – numero naturale